Georg av Holstein-Gottorp, född 1719, död 1763, var en preussisk militär och rysk generalfältmarskalk. Han var son till furstbiskopen av Lübeck, Kristian August av Holstein-Gottorp och Albertina Fredrika av Baden-Durlach. Farbror till Gustav III och Karl XIII av Sverige.

Gift med Sophia av Holstein.

Källor

Barn
 Peter Fredrik Ludvig av Oldenburg, storhertig av Oldenburg 1823–1829.

Anfäder 

Huset Holstein-Gottorp
Män
Födda 1719
Avlidna 1763